Abdul Hadi Omar Najar (Homs, Síria,  — Americana, Brasil, ), melhor conhecido como Abdo Najar, foi um empresário e político sírio-brasileiro, ex-prefeito de Americana.

Vida 

Abdo Najar nasceu em Homs, na Síria, em 1905. Aos 19 anos, participou de ações de guerrilha contra a ocupação ocupação francesa do país. Foi ao Egito e então embarcou num navio cargueiro rumo a Argentina, mas decidiu ficar no Rio de Janeiro, capital do Brasil. Após morar algum tempo ali, foi para São Paulo, onde se fixou como caixeiro-viajante e fez uma loja na Rua 25 de Março. Depois, foi para Araçatuba, onde abriu comércio de armarinhos e conheceu sua futura esposa, Maria Nura Barbar. Chegou em Americana na década de 30, após adquirir uma indústria têxtil. Em 1942, sua indústria foi registrada como Najar & Cia e, três anos mais tarde, Indústrias Têxteis Najar. Abdo ainda atuava no ramo automobilístico e negócios agrícolas.

Em 1957, construiu o primeiro edifício de Americana, que recebeu seu nome, e o Hotel Nacional. Entre 1960 e 1963, foi vereador da cidade e em 1968 foi eleito prefeito. Sob sua administração, diversificou o parque industrial de Americana, abriu novas ruas e deixou avenidas mais largas, bem como fiscalizou obras em andamento. Em 1990, foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde faleceu na noite de 1 de setembro. Na época, o prefeito Waldemar Tebaldi declarou luto de três dias. Em 1998, Tebaldi publicou um decreto alterando o nome da Avenida Americana, situada entre os bairros de Nova Americana e Cidade Jardim, para Avenida Prefeito Abdo Najar. Com Maria Nura, Abdo teve quatro filhos: Jida, Leila, Omar e Same. Omar Najar foi prefeito de Americana.

Bibliografia

Ligações externas 
 

Brasileiros de ascendência síria
Empresários do Brasil
Naturais de Homs
Prefeitos de Americana